Moruś (forma żeńska: Moruś, Morusiowa, Morusiówna) – polskie nazwisko. Według danych bazy PESEL 27.01.2022 r. Nazwisko to nosiło 185 obywateli Polski.

Osoby o nazwisku Moruś:
 Macio Moretti właśc. Maciej Jerzy Moruś (ur. 1975) – polski muzyk
 Henryk Moruś (1943–2013) – polski seryjny morderca

Przypisy